

Personen
Constantijn Huygens (1596-1687), Nederlands dichter, diplomaat, geleerde en componist
Constantijn Huygens jr. (1628-1697), staatsman, zoon van Constantijn sr.
Christiaan Huygens (1629-1695), Nederlands astronoom, wis- en natuurkundige, zoon van Constantijn sr. (de dichter)
Christiaan Huijgens (1897–1963), Nederlandse langeafstandsloper
Léon Huygens (1876-1918), een Belgisch kunstschilder
Lodewijk Huygens (1631-1699), Nederlands politicus
Robert Huygens (1948), Belgisch voetbalbestuurder

Genoemd naar Constantijn Huygens
 Huygens Instituut, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor literatuurgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en teksteditie.

Genoemd naar Christiaan Huygens

Astronomie
Cassini-Huygens, een Amerikaanse interplanetaire ruimtemissie
Huygens (ruimtesonde), een project van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) aan boord van Cassini-Huygens
Huygens (inslagkrater), op Mars

Overig
Christiaan Huygensprijs, Nederlandse wetenschapsprijs
Huygens (supercomputer), supercomputer die in 2007 in gebruik genomen is bij Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA)
 Huygens Instituut, wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor literatuurgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en teksteditie.
Huygens (gebouw), gebouw voor natuur- en sterrenkunde van de Universiteit Leiden
Huygensgebouw, gebouw voor natuur-, wis- en sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen
 Huijgenspark in Den Haag

Fictieve personen
Martijn Huygens, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden
Irene Huygens, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden
Ronja Huygens, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden
Dex Huygens, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden